Sagartiogeton är ett släkte av koralldjur som beskrevs av Oscar Henrik Carlgren 1924. Sagartiogeton ingår i familjen Sagartiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Havsanemoner
Sagartiogeton